Daphné Dumery, Belgisch politica
 Joris Dumery, Zuid-Nederlands muziekinstrumentbouwer en klokkengieter